Soro fisiológico
 Água salina

Desambiguações de ciências